Mărăcineni ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Mărăcineni (Argeș), Gemeinde im Kreis Argeș
 Mărăcineni (Buzău), Gemeinde im Kreis Buzău